Andreu Oller (né en 1929), footballeur ;
Francisco Oller (1883-1917), peintre portoricain ;
Joseph Oller (1839-1922),  homme de spectacle espagnol ;
Narcís Oller (1846-1930), écrivain et poète espagnol ;
Tony Oller (né en 1991), acteur et auteur-compositeur-interprète américain.